Das neue Leben ist 
der deutsche Titel von Dantes 1293 entstandenem Prosawerk Vita nova
der Titel einer Tondichtung nach Dantes Werk von Ermanno Wolf-Ferrari
Das neue Leben (Film), ein 1917 entstandener Stummfilm von Friedrich Fehér
ein 1919 erschienener Aufsatz von Heinrich Vogeler
Das neue Leben (Roman), ein Romans von Orhan Pamuk (deutscher Titel)

Siehe auch:
 Neue Leben, Roman von Ingo Schulze (Autor)
 Neues Leben